Yap peut désigner :

Sigle

YAP est un sigle signifiant :
 Parti du nouvel Azerbaïdjan, en azéri , un parti politique azerbaïdjanais ;
 yttrium-aluminium-pérovskite, un matériau cristallin utilisé dans les lasers ;
 , un logiciel permettant d'afficher les fichiers DVI ;
 Yes-associated protein ou YAP, une protéine impliquée dans la prolifération cellulaire à la suite d'un étirement du tissu vivant.

Toponyme 

 Yap, un des quatre État des États fédérés de Micronésie ;
 les îles Yap, un archipel des États fédérés de Micronésie et archipel principal de l'État du même nom ;
 Yap, une île des États fédérés de Micronésie et île principale de l'État du même nom.

Divers 
 le yap, une langue parlée dans les États fédérés de Micronésie. 
Acronyme
Homonymie d'acronyme